Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana, član ili pristaša Crkve Isusa Krista svetaca posljenjih dana
 Mormon (pojam), povijest i upotreba naziva "mormon"
 Mormon (prorok), prorok u Mormonovoj knjizi